YIF – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Pakuashipi (Québec), (Canada)